Franciaország
Présilly, település Haute-Savoie megyében
Présilly, település Jura megyében